Ludwigshöhe est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Ludwigshöhe, ville de l'arrondissement de Mayence-Bingen en Rhénanie-Palatinat

Géographie 
 Ludwigshöhe, sommet des Alpes suisse-italienne

Autre 
 Villa Ludwigshöhe, ancienne résidence royale

Homonymie